Anttila steht für:

 Anttila (Stadt), eine Stadt in Finnland

Anttila ist der Familienname folgender Personen:

 Erin Anttila (* 1977), finnische Sängerin
 Inkeri Anttila (1916–2013), finnische Juristin, Politikerin und Hochschullehrerin
 Jaakko Hämeen-Anttila (* 1963), finnischer Arabist und Islamwissenschaftler, Professor für Arabisch und Islamwissenschaft
 Kalle Anttila (1887–1975), finnischer Ringer
 Liisa Anttila (* 1974), finnische Orientierungsläuferin
 Petra Anttila finnische Laboratoriumsmedizinerin, s. Anttila-Index
 Marko Anttila (* 1985), finnischer Eishockeyspieler
 Miikka Anttila (* 1972), finnischer Rallyebeifahrer